Бремен се може односити на:

 Бремен, град у савезној држави Бремен, Немачка
 Бремен (савезна држава), савезна држава Немачке
 Бремен (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику у општини Мотозинтла
 Бремен (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику у општини Јахалон

Види још 
 Бримен (вишезначна одредница)